Danny Kristo (né le  à Edina, Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il est choisi par les Canadiens de Montréal au deuxième tour en  position lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2008. Il passe professionnel en 2013 avec les Bulldogs de Hamilton dans la Ligue américaine de hockey.

Le , il signe un contrat d'une saison de 830 000 $ avec les Blues de Saint-Louis.

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
 USHL 
2008-2009 : participe au Match des étoiles.
 Western Collegiate Hockey Association 
2009-2010 : nommé recrue de la saison.
2009-2010 : nommé dans l'équipe des recrues de la saison.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007|| USA hockey 18 ans|| NAHL|| 39|| 8|| 10|| 18|| 34|| - ||- || -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| USA hockey 18 ans || NAHL || 14|| 4|| 4|| 8|| 6|| - ||- || -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Lancers d'Omaha|| USHL|| 50|| 22|| 36|| 58|| 18|| 3|| 3|| 0|| 3|| 2
|-
| 2009-2010|| Fighting Sioux du Dakota du Nord || WCHA|| 41|| 15|| 21|| 36|| 8|| - ||- || -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Fighting Sioux du Dakota du Nord || WCHA|| 34|| 8|| 20|| 28|| 18|| - ||- || -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Fighting Sioux du Dakota du Nord || WCHA|| 42|| 19|| 26|| 45|| 33|| - ||- || -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Fighting Sioux du Dakota du Nord || WCHA|| 40|| 26|| 26|| 52|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 9|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 65|| 25|| 18|| 43|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 72|| 22|| 24|| 46|| 35|| 15|| 3|| 3|| 6|| 2
|-
| 2015-2016 || Wolves de Chicago || LAH || 71 || 25 || 23 || 48 || 29 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Wolves de Chicago || LAH || 8 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 32 || 6 || 5 || 11 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Checkers de Charlotte || LAH || 14 || 4 || 6 || 10 || 4 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || Dinamo Riga || KHL || 42 || 8 || 13 || 21 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Brynäs IF || SHL ||10 ||0 ||4 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 37 || 9 || 15 || 24 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2019-2020 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 39|| 11|| 11|| 22|| 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Red Star Kunlun || KHL || 14 || 4 || 0 || 4 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| Augsburger Panther || DEL || 31 || 8 || 12 || 20 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022||HC Kladno ||  Extraliga Tch.||  ||

Au niveau international 

| 2008 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 3|| 3|| 6|| 2||+5|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 0|| 1|| 0||+2|| align="left"|  place
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 5|| 3|| 8|| 0||+5|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 2|| 3|| 2|| -1||align="left"|  Médaille de bronze

Références 

Naissance en juin 1990
Naissance à Edina (Minnesota)
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur du Dinamo Riga
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du Brynäs IF
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du HC Kladno